Stati Uniti d'America
 Plainfield – città della contea di Windham, Connecticut
 Plainfield – villaggio della contea di Will, Illinois
 Plainfield – città della contea di Hendricks, Indiana
 Plainfield – città della contea di Bremer, Iowa
 Plainfield – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Plainfield – charter township della Contea di Kent, Michigan 
 Plainfield	– township della contea di Iosco, Michigan 
 Plainfield – comune della contea di Sullivan, New Hampshire
 Plainfield – città della contea di Union, New Jersey
 Plainfield – città della contea di Otsego, New York
 Plainfield – villaggio della contea di Coshocton, Ohio
 Plainfield – township della contea di Northampton, Pennsylvania
 Plainfield – città della contea di Washington, Vermont
 Plainfield – città della contea di Waushara, Wisconsin